Rhys ap Tewdwr (c. 1040-1093) fue rey de Deheubarth en Gales, y miembro de la  Casa de Dinefwr, rama descendiente de Rhodri el Grande. Nació en el área actual de Carmarthenshire y murió en la batalla de Brecon en abril de 1093.

Gobierno 

En 1081 Caradog ap Gruffydd invadió Deheubarth y expulsó a Ap Tewdwr, obligándole a buscar refugio en la catedral de San David. Ap Tewdwr se alió con Gruffydd ap Cynan, que trataba de recuperar el trono del reino de Gwynedd, y ese mismo año en la batalla de Mynydd Carn derrotaron y mataron a Caradog ap Gruffydd y a sus aliados Trahaearn ap Caradog, de Gwynedd, y Meilyr ap Rhiwallon.

El mismo año Guillermo I visitó Deheubarth, aparentemente en peregrinaje a la catedral de San David, pero acompañado de un gran poderío de combate que atravesaba el sur de Gales. Parece probable que llegara a un acuerdo con Ap Tewdwr, por el cual este último le juró homenaje y fue confirmado en posesión de Deheubarth. Ap Tewdwr pagó a Guillermo £ 40 al año por su reino, asegurando una buena relación entre ambos hasta el final de la vida de Guillermo. Ap Tewdwr estuvo contento con el acuerdo, pues ahora solo tendría que preocuparse de los otros príncipes galeses.

En 1088 Cadwgan ap Bleddyn de Powys atacó Deheubarth y forzó a Ap Tewdwr a huir a Irlanda, pero regresó más tarde el mismo año con una flota de ese lugar y derrotó a los hombres de Powys en una batalla en que murieron dos de los hermanos de Cadwgan, Madog y Rhiryd.

La Crónica de los príncipes afirma que Cedifor ap Gollwyn, exigió autoridad total en Dyfed. Cuando Cedifor murió en 1091, sus hijos exigieron que Ap Tewdwr entregara el trono a Gruffudd ap Maredudd, el hijo de un antiguo rey de Deheubarth y sobrino del predecesor de Ap Tewdwr. Esto desencadenó una revuelta, pero Ap Tewdwr pudo derrotar a los rebeldes en una batalla en St Dogmaels, matando a Gruffudd.

Muerte y sucesión 

Rhys ap Tewdwr era incapaz de resistir la creciente presión normanda. Las crónicas galesas Bruts declaran que «Rhys ap Tewdwr, rey de Deheubarth, fue asesinado por los franceses que habitaban Brycheiniog». La Crónica de los príncipes añade: «Y con él cayó el reino de los Britanos». Este pasaje da veracidad a la creencia de que la conquista de Brycheiniog (Brecon), dirigida por Bernard de Neufmarché, estaba en gran medida finalizada por Eastertide en 1093. La batalla de Brecon abrió el camino a la conquista de Deheubarth.

Se dice que el monasterio y pueblo de Penrhys en Rhondda Cynon Taff fue nombrado en honor de Ap Tewdwr, ya que fue decapitado en ese lugar por fuerzas normandas. El pueblo se llamaba originalmente Pen-Rhys ap Tewdwr (en español: "La cabeza de Rhys ap Tewdwr"). 

A la muerte de Rhys ap Tewdwr, los normandos capturaron gran parte del sur de Gales, peleando por los restos con los caudillos de Powys y Gwynedd. Finalmente, el primogénito de Ap Tewdwr, Gruffydd, pudo heredar una pequeña porción del reino de su padre. La hija de Ap Tewdwr, Nest, fue una de las numerosas concubinas de Enrique I, a quien dio un hijo; después fue la mujer de Gerald FitzWalter de Pembroke; sus hijos y nietos, los conquistadores Fitzgerald de Irlanda, fueron conocidos colectivamente como los "hijos de Nest". A través de su hijo Gruffydd, Rhys ap Tewdwr es antepasado de la dinastía Tudor.

Familia

Ancestros

Matrimonio y descendencia 
Rhys ap Tewdwr, miembro de la Casa de Dinefwr, reclamó el trono de Deheubarth a la muerte de su primo segundo Rhys ab Owain, que fue decapitado tras la batalla de Gwdig (actual Goodwick) contra Caradog ap Gruffydd en 1078.

Era nieto de Cadell ab Einion ab Owain ab Hywel Dda, y bisnieto de Einon ab Owain, y por lo tanto descendiente de Hywel Dda, rey de los Britones. 

Su primera esposa fue Catrin o Gwladus verch Iestyn (n. 1041 en Powys), y su última fue Gwladys ferch Rhiwallon, hija de Rhiwallon ap Cynfyn de la Casa de Mathrafal de Powys, con la que tuvo cinco hijos: Gruffydd, Gwellian, Nest ferch Rhys, Efa y Ardden. Producto de matrimonios anteriores concibió a:  Goronwy (fallecido en 1103), Hywel y Owain.

Referencias

Bibliografía 
 La Enciclopedia de Academia galesa de Gales, Universidad de Prensa de Gales, 2008, ISBN 978-0-7083-1953-6
 Remfry, P.m., Una Cronología Política de Gales 1066 a 1282 (ISBN 1-899376-46-1)
 Una historia de Gales del tiempo más temprano al Edwardian conquista, Volumen 2, John Edward Lloyd, 1911

Enlaces externos 

Galeses del siglo XI
Reyes del siglo XI
Fallecidos por heridas de combate